Алексе́й Варла́мов:
 Варламов, Алексей Алексеевич (1920—1978) — артист балета, балетмейстер, педагог, солист Большого театра.
 Варламов, Алексей Григорьевич (1920—2000) — советский и российский художник.
 Варламов, Алексей Иванович (род. 1953) — советский и российский геолог-стратиграф.
 Варламов, Алексей Николаевич (род. 1963) — российский публицист и писатель, ректор Литературного института.